Racing Club de Avellaneda, argentin labdarúgócsapat
Racing Club de Lens, francia labdarúgócsapat
Racing Club Bafoussam, kameruni labdarúgócsapat
Racing Club de Ferrol, spanyol labdarúgócsapat (Ferrol)
Racing Club de Madrid, megszűnt spanyol labdarúgócsapat (Madrid)
Real Racing Club de Santander, spanyol labdarúgócsapat (Santander)
Racing Club de Montevideo, uruguayi labdarúgócsapat